Федяево — название населённых пунктов в России:

 Федяево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Федяево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Федяево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Федяево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Федяево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Федяево — село в Шацком районе Рязанской области.
 Федяево — деревня в Андрейковском сельском поселении Вяземского района Смоленской области.
 Федяево — деревня в Шуйском сельском поселении Вяземского района Смоленской области.
 Федяево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Федяево — село в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Федяево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Федяево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Федяево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.